Ян Сатуно́вский (полное имя — Яков Абрамович Сатуно́вский; 1913—1982) — русский поэт, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в Екатеринославе в еврейской семье. В начале 30-х годов учился в Москве, в техникуме. Писал стихи с юных лет. Сблизился с поэтами-конструктивистами. В 1931 вернулся в Днепропетровск. В 1938 г. закончил Днепропетровский государственный университет (ДГУ) по специальности физическая химия. Во время учёбы вёл юмористический раздел в вечерней газете. С 1939 г. — в армии. Прошёл всю войну, был ранен. После демобилизации поселился в г. Электросталь Московской области. Работал инженером-химиком. В 1966 вышел на пенсию.

В конце 50-х годов знакомится с лианозовцами, один из наиболее ярких представителей Второго поэтического авангарда. В СССР публиковались его детские стихи (при жизни вышло 14 книг). С середины 70-х годов печатался на Западе и в самиздате. В 1974 в 7 экземплярах напечатал своё «Избранное» в трёх томах.

Умер в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Семья 
 Брат — Пётр Абрамович Сатуновский (1919—2014), оператор «Мосфильма».
 Жена — Грекова Антонина Степановна (1914–1990)
 Дочери:
 Виктория Сатуновская (р. 1941)
 Елена Сатуновская (р. 1943)

Творчество 
Почти все стихи Сатуновского пронумерованы и носят дату написания.

Его поэзия уравновешена в ритме и звуке, независимо от того, рифмуются стихи или нет. Отношение Сатуновского к советскому миру — например, к пустоте существования, к вынужденному исключению из культурной жизни — определено иронической дистанцией. Сатуновский резко выступает против предательства и лжи в среде писателей, но его юмор легко преодолевает искажения и трагизм мира, даже в ситуации отчаяния. Сила поэта проявляется в превосходстве даже над собственной смертью.

Сочинения

Сборники 
 Хочу ли я посмертной славы... М., 1992.
 Рубленая проза. Собрание стихотворений. Сост. В. Казак, München, 1994.
 Среди бела дня. М.: ОГИ, 2001.
 Стихи и проза к стихам. — Сост. подг. текста и коммент. И.А. Ахметьева. —: Виртуальная галерея, 2012. — 816 с.; ил.; портр.; фото.; 1000 экз. — ISBN 978-5-98181-082-4

Для детей 
 Раз-два-три, М., Детская литература, 1967
 Малышам про малышей, М., Малыш, 1970
 У медведя во бору, М., Физкультура и спорт, 1971
 Сапожки для гусят, М., Малыш, 1972, 1974
 Что за кони! М., Малыш, 1972
 Доброе утро. М., Малыш, 1973
 От Нико до Сулико. М., Детская литература, 1973
 Шире круг. М., Физкультура и спорт, 1973
 Хоровод. М., Малыш, 1974
 Куда маток, туда и я. М., Детская литература, 1976
 Где загадка, там отгадка, М., Детская литература, 1978
 Лежебока. М., Малыш, 1981
 Беги, беги, дорожка, М., Детская литература, 1982
 Шире круг. М., Физкультура и спорт, 1984

Статьи 
 Ритмы считалки в стихах Маяковского // «Русская речь», 1968, №4
 Рифма-нерифма в детской поэзии // «Детская литература», 1971, №2

Примечания

Ссылки 

 Ян Сатуновский в «Неофициальной поэзии»
 Ян Сатуновский в «Вавилоне»
 В антологии новейшей русской поэзии «У голубой лагуны»
   5 стихов в английском переводе
   3 стиха в английском переводе

Русские поэты
Выпускники Днепровского национального университета
Персоналии:Электросталь
Похороненные на Востряковском кладбище